Harvey steht für:

 Harvey, englischer Vor- und Familienname 
 Harvey, alle sechs Jahre wiederkehrender Name des gegebenenfalls achten im Nordatlantik auftretenden tropischen Wirbelsturms auf der Liste der Namen tropischer Wirbelstürme

Harvey ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Harvey (Arkansas)
 Harvey (Illinois)
 Harvey (Iowa)
 Harvey (Kentucky)
 Harvey (Louisiana)
 Harvey (Maine)
 Harvey (Michigan)
 Harvey (Mississippi)
 Harvey (Missouri)
 Harvey (North Dakota), im Wells County
 Harvey (Texas)
 Harvey (Virginia)
 Harvey (Washington)
 Harvey (West Virginia)

in anderen Ländern:
 Harvey (Western Australia), Australien
 Harvey (New Brunswick), Kanada

Harvey ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Harvey Cirque, Bergkessel in den Darwin Mountains, Antarktika
 Harvey Heights, Gebirge auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Harvey-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Harvey-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Harvey Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Harvey Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Harvey Shoals, Untiefen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Harvey Summit, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Lake Harvey, See im australischen Bundesstaat Western Australia
 Mount Harvey, diverse Berge

Harvey steht für:
 Harvey (Mondkrater)
 Harvey Award, Comicpreis
 Harvey-Preis (Harvey Prize), israelischer Wissenschaftspreis
 Harvey, Originaltitel von Mein Freund Harvey, Schauspiel von Mary Chase (1944)
 Harvey, Originaltitel von Mein Freund Harvey (1950), US-amerikanischer Film von Henry Koster
 (4278) Harvey, Asteroid des Hauptgürtels
 Harvey Motor Truck Works, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Harvey Wallbanger, alkoholhaltiger Cocktail
 Rand & Harvey, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Harvey Township